

Patronyme 

 Gustave Paul Lacapelle (1869-1942), officier général français ;
 Jean-Lin Lacapelle (1967), homme politique français.

Toponyme 

 Lacapelle-Barrès, commune du Cantal (France).
 Lacapelle-Biron, commune de Lot-et-Garonne (France).
 Lacapelle-Cabanac, commune du Lot (France).
 Lacapelle-del-Fraisse, commune du Cantal (France).
 Lacapelle-Livron, commune de Tarn-et-Garonne (France).
 Lacapelle-Marival, commune du Lot (France).
 Lacapelle-Pinet, commune du Tarn (France).
 Lacapelle-Ségalar, commune du Tarn (France).
 Lacapelle-Viescamp, commune du Cantal (France).